«Олимпиако́с» () — кипрский футбольный клуб из города Никосия, основанный в 1931 году. Цвета клуба — зелёно-чёрные.

История

Достижения 
 Чемпион Кипра (3): 1966/67, 1968/69, 1970/71
 Обладатель Кубка Кипра (1): 1976/77
 Обладатель Суперкубка Кипра (1): 1967

Выступления в еврокубках 

 Q - квалификационный раунд,
 1R - первый раунд.

Текущий состав

Известные игроки 

 Полный список игроков клуба Олимпиакос (Никосия), о которых есть статьи в Википедии, см. здесь

Главные тренеры клуба 
  Константин Чернаяну (1983—1985)
  Давид Кипиани (1992—1993)
  Ронни Уилан (2000—2002)
  Бабис Теннес (2002)
  Дительм Фернер (2005—2006)
  Хуан Рамон Роча (2007—2008)
  Хорхе Барриос (2008)
  Николай Костов (2004—2005)
  Никодимос Папавасилиу (2008—2009)
  Саша Йованович (2009—2010)
  Никодимос Папавасилиу (2010)

Ссылки 
 Сайт клуба  

Футбольные клубы по алфавиту
Футбольные клубы Никосии